Die Oberliga Südwest 1986/87 war die neunte Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Die Eintracht Trier wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie in der Südgruppe allerdings denkbar knapp mit einem Punkt Rückstand zu einem Aufstiegsplatz scheiterte. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Wormatia Worms teil, die aber schon der Vorrunde ausschied.
Die Vereine FK Clausen, der ASC Dudweiler, der Aufsteiger SV Edenkoben und die SpVgg Elversberg stiegen in die Verbandsligen ab. Dabei scheiterten die Clausener nur durch das schlechtere Torverhältnis gegenüber dem SV Leiwen. Sie steigen überhaupt nur ab, da mit dem in der 2. Bundesliga chancenlosen FVS Salmrohr ein Absteiger in die Oberliga Südwest abstieg und damit vier Mannschaften absteigen mussten. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SV Hasborn (Saar), Viktoria Herxheim (Südwest) und die SpVgg EGC Wirges (Rheinland) als jeweiliger Verbandsligameister auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
In der Kreuztabelle sind alle Ergebnisse einer Spielzeit abzulesen. In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet, während in der oberen Zeile die jeweilige Gastmannschaft zu finden ist.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1986/87 bei f-archiv.de

Einzelnachweise 

1986
Fußballsaison 1986/87